Christopher Wallace ou Chris Wallace peut faire référence à :

 Christopher Wallace (1972-1997), rappeur new-yorkais connu sous le nom de The Notorious B.I.G. ;
 Christopher Wallace, acteur britannique ;

 Chris Wallace, né en 1947, journaliste de télévision américain ;
 Chris Wallace, manager en NBA depuis 1986.